René Gillet peut désigner :

 René Gillet (1845-1923), homme politique français ;
 René Gillet, constructeur de motos français.